Владимир Фельдман
 Фельдман, Владимир Дмитриевич (1893—1938) — особоуполномоченный ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР, старший майор государственной безопасности.
 Фельдман, Владимир Ильич (род.?) — советский и российский инженер-мостостроитель.
Фельдман, Владимир Исаакович (род. 1959) — советский и австралийский шахматист.
 Фельдман, Владимир Исаевич (род. 1957) — российский химик.